Partit Republicà Brasiler, partit polític del Brasil
 Partit Radical Balear, partit polític de les illes Balears
 Germanor Prerafaelita (del nom en anglès Pre-Raphaelite Brotherhood), corrent artístic anglès
 Population Reference Bureau, organització sense ànim de lucre estatunidenca que recull dades sobre la població mundial
 Proteïna del retinoblastoma (pRb), proteïna supressora de tumors
 Producte regional brut, versió del producte interior brut relativa a una regió